Dadirejo (Bagelen)
 Dadirejo (Margorejo)
 Dadirejo (Tirto)
 Dadirejo (Wonosobo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing